Dipartimento di Bermejo, nella provincia di Chaco
Dipartimento di Bermejo, nella provincia di Formosa